Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Bohdal – polska aktorka
 Tadeusz Bohdal – polski inżynier